La Font Vella és una font del poble de Toralla, de l'antic terme de Toralla i Serradell, pertanyent a l'actual municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà. Està situada a 816 m d'altitud al capdamunt de la llau de Mascarell, que en part s'hi forma, al nord de Mascarell i de la Carretera de Toralla i a ponent del Cap de Terme.

La Sort és un indret del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme de Toralla i Serradell, en territori del poble de Toralla. És a llevant de Toralla, a prop i al nord-est de Mascarell. És a migdia de la partida de la Sort i a llevant de les Vinyes, a l'esquerra de la llau de Mascarell.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Referències 

Vella
Vella